Güllük (Azerbeidzjan), een plaats in het Azerbeidzjaanse district Qax
 Güllük (Diyarbakır), een plaats in de Turkse provincie Diyarbakır
 Güllük (Muğla), een plaats in de Turkse provincie Muğla